Miejscowości w Anglii:
 Melton – dystrykt hrabstwa Leicestershire (Anglia)
 Melton Mowbray – miasto w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Okręg wyborczy Melton 
 Melton – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Melton – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Melton Constable – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Melton Ross – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Great Melton – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 High Melton – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Little Melton – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 West Melton – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)

Miejscowości w Australii:
 Melton – miasto w stanie Wiktoria
 Hrabstwo Melton – obszar samorządu lokalnego, położony w zachodniej części aglomeracji Melbourne

Nazwiska osób:
 James Melton – amerykański piosenkarz
 Kate Melton – amerykańska aktorka
 Murray Melton – amerykański brydżysta